Paulus is Latijn voor "klein" of "gering" en het cognomen Paullus was oorspronkelijk onderdeel van veel Romeinse namen. De naam is in de geschiedenis gebruikt voor verschillende personen. Een hedendaagse afgeleide van de naam is bijvoorbeeld Paul.

Voornaam
Paul, mannelijke voornaam

Personen met de naam Paulus

Christelijke leiders en geleerden
 Paulus (apostel) (Saulus van Tarsus), een christelijk apostel
 Paulus van Thebe, een woestijnvader
 Paulus van Samosata, patriarch van Antiochië
 Paulus I van Constantinopel, patriarch van Constantinopel
 Paulus I van Antiochië, patriarch van Antiochië
 Paulus II van Constantinopel, patriarch van Constantinopel
 Paulus II van Constantinopel, patriarch van Constantinopel
 Paulus III van Constantinopel, patriarch van Constantinopel
 Paulus IV van Constantinopel, patriarch van Constantinopel
 Paulus van Alexandrië, patriarch van Alexandrië (537-540)
 Paulus (exarch van Ravenna), een exarch van Ravenna
 Paulus van Saint-Paul-Trois-Châteaux, bisschop en naamgever van deze stad in Gallië (4e - 5e eeuw)
 Paulus Diaconus, een "Germaans" historicus aan het hof van Karel de Grote
pausen te Rome
 Paus Paulus I, 
 Paus Paulus II, 
 Paus Paulus III, 
 Paus Paulus IV, 
 Paus Paulus V 
 Paus Paulus VI

Anderen
 Paulus (graaf), heerser in noordelijk Gallië, ca. 464
 Camille Paulus, gouverneur van de provincie Antwerpen
 Friedrich Paulus, Duits legerleider uit de Tweede Wereldoorlog
 Julius Paulus, een Romeins jurist
 Pierre Paulus, Waalse schilder (1ste helft 20e eeuw)
 Pieter Paulus, Nederlands jurist, advocaat-fiscaal en politicus (18e eeuw)

Gebouwen 

 Sint Pauluskathedraal, doorverwijspagina
 Sint Pauluskerk, doorverwijspagina

Fictie
 Paulus de boskabouter, de hoofdpersoon van een aantal kinderboeken van Jean Dulieu

Overige
 Paulus (bier), een Belgisch bier